Арасадзых  —  село в Гагрском районе/муниципалитете Абхазии/Грузии
 Арасадзых  —  село в Очамчирском районе/муниципалитете  Абхазии/Грузии